Escritores checos
Ludvík Kundera (1920–2010)
Milan Kundera (n. 1929)

Asteroide
7390 Kundera

Desambiguações de sobrenomes